Pasi Salonen (né le  à Helsinki, Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||49 ||5 ||9 ||14 ||6 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||51 ||5 ||7 ||12 ||55 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||53 ||11 ||17 ||28 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||58 ||10 ||13 ||23 ||49 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Ilves Tampere || SM-liiga ||57 ||7 ||13 ||20 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Ässät || SM-liiga ||20 ||5 ||1 ||6 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || KooKoo Kouvola || Mestis ||37 ||4 ||17 ||21 ||20 ||11 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2013-2014 || HC Keski-Uusimaa || Mestis ||15 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan ||15 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || HSC Csíkszereda || Erste Liga ||18 ||5 ||9 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || HSC Csíkszereda || Liga Națională de hochei ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan ||7 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Hull Pirates || EPIHL ||40 ||22 ||21 ||43 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en décembre 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du HIFK
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Naissance à Helsinki
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du SC Miercurea-Ciuc